Pangoniinae — подсемейство насекомых семейства слепней.

Внешнее строение 
На темени расположены три простых глазка. Фасеточные глаза обычно голые. Третий членик усиков состоит из восьми сегментов. Хоботок длинный, длиннее головы. Сосательные лопасти хоботка — узкие. Основание костальной жилки (базикоста) голая. Радиальная жилка R4 почти всегда с сильным отростком. Голени задних ног с концевыми шпорами. Девятый тергит брюшка цельный.

Классификация 
Подсемейство разделено на пять триб.

Триба Goniopsini — 1 род, 1 вид.
 

Триба Mycteromyiini — 3 рода, 18 видов.
 
 
 

Триба Pangoniini — 20 родов, около 230 видов.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Триба Philolichini — 2 рода, 126 видов.
 
 

Триба Scionini — 18 родов, около 280 видов.

Примечания 

 
Подсемейства насекомых